Hafenkonzert steht für:

 an einem Hafen stattfindendes Konzert
 Bremer Hafenkonzert, eine von 1947 bis 2013 ausgestrahlte Hörfunksendung von Radio Bremen
 Hamburger Hafenkonzert, eine seit 1929 ausgestrahlte Hörfunksendung des Norddeutschen Rundfunks
 Friedrichshafener Hafenkonzert, später Hafenkonzert – Gruß vom Bodensee eine von 1957 bis 2012 ausgestrahlte Hörfunksendung des SWF (später SWR) und DRS